Внутренняя косая мышца живота () плоская, представляющая собой широкую мышечно-сухожильную пластинку, которая располагается непосредственно под наружной косой мышцей живота, составляя второй мышечный слой брюшной стенки. Мышца начинается мышечными пучками на промежуточной линии подвздошного гребня, пояснично-грудной фасции и латеральной половине паховой связки. Веерообразно расходясь, мышечные пучки прикрепляются к наружной поверхности хрящей нижних рёбер, а также вплетаются широким сухожилием в белую линию живота.

Функция 
При одностороннем сокращении поворачивает туловище в свою сторону (вместе с наружной косой мышцей живота противоположной стороны). При двустороннем сокращении мышцы тянут грудную клетку вниз, сгибают позвоночник, при фиксированной грудной клетке поднимают таз.

Иннервация 
Межрёберные нервы (Th6-Th12), подвздошно-подчревный нерв (Th12-L1), подвздошно-паховый нерв (L1).

Кровоснабжение 
Задние межрёберные, верхняя и нижняя надчревные, мышечно-диафрагмальная артерии

Примечания

Литература 
Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека: учебник в 3 т. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — Т.1. — 608 с. ISBN 978-5-9704-0600-7 (т. 1)

Мышцы туловища